Dawid Szramowski – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Życiorys 
W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studia doktorskie ukończył na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a 10 kwietnia 2014 roku obronił pracę doktorską Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujący osiągane wyniki finansowe.

Piastuje funkcję adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 W 2022 roku Decyzją Kapituły Nagrody otrzymał wraz z Julią Koralun-Bereźnicką nagrodę βeta 2022 za pracę pt. „The Economics of Corporate Trade Credit in Europe”, której jest współautorem, wydaną przez Routledge.

Przypisy 

polscy ekonomiści